Вымнянский сельский Совет — административная единица на территории Витебского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Вымно.

Состав 
Вымнянский сельсовет включает 22 населённых пункта:

 Астрейково — деревня
 Большухи — деревня
 Войтово — деревня
 Вымно — агрогородок
 Выставка — деревня
 Желяи — деревня
 Князи — деревня
 Котово — деревня
 Красная Искра — деревня
 Латыгово — деревня
 Лебартово — деревня
 Малыжено — деревня
 Манулки — деревня
 Михайлово — деревня
 Мишутки — деревня
 Привольная — деревня
 Рыбаки — деревня
 Сокольники — деревня
 Тадулино — деревня
 Филипково — деревня
 Фокино — деревня
 Юрченки — деревня

Примечания

Ссылки 
 Витебский райисполком

Сельсоветы Витебского района